Recept nebo receptura je návod k přípravě, například:
 kuchařský recept
 lékařský předpis (recepis)

Související články 
 předpis

Externí odkazy